Eurydome (mitologia) –
 Eurydome (księżyc) –

Zobacz też